World Grand Prix 2021, eller Cazoo World Grand Prix, var en rankingturnering i snooker som  spelades mellan 13 och 19 december 2021 i Coventry Building Society Arena i Coventry, England.
Ronnie O'Sullivan vann sin andra mästerskapstitel och sin 38:e rankingtitel genom att besegra Neil Robertson med 10–8 i finalen.
Judd Trump var regerande mästare, men han förlorade i åttondelsfinalen mot Tom Ford.

Prispengar
Den totala prissumman var på  GBP. Fördelningen var som följer:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 100 000 || align=right width=120 | 100 000
|-
| • Tvåa || align=right | 40 000 || align=right | 40 000
|-
| • Semifinal || align=right | 20 000 || align=right | 40 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 12 500 || align=right | 50 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 7 500 || align=right | 60 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 5 000 || align=right | 80 000
|-
| align=left | Högsta break || align=right | || align=right | 10 000
|-
! align=left | Summa || align=right | || align=right | 380 000
|-
|}

Huvudturnering

Final

Källor 
snooker.org
Snookersäsongen 2021/2022